Задорожская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня в составе Псковского района Псковской области РФ, существовавшая в 1995—2009 годах. В 2009 году волость была упразднена в пользу сельского поселения «Карамышевская волость».

Предыстория и Задорожский сельсовет 
В составе Псковского уезда Псковской губернии на момент 1914 года существовала Пикалихинская волость (д. Пикалиха) — на территории современной Карамышевской волости Псковского района.

Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 1 августа 1927 года в составе новообразованного Карамышевского района были образованы Задорожский (д. Лопатово) и Пикалихинский (Пикалиха) сельсоветы. В 1928 году был образован Кебский сельсовет, части которого в 1929 году были переданы в Задорожский и Пикалихинский сельсоветы. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года Задорожский и Пикалихинский сельсоветы были объединены в Пикалихинский сельсовет (д. Пикалиха). Решением Псковского облисполкома от 19 апреля 1958 года из части Пикалихинского сельсовета был образован Задорожский сельсовет (д. Лопатово). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года Карамышевский район был упразднён, а Задорожский сельсовет был передан в состав Псковского района.

Задорожская волость 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года территории сельсоветов были переименованы в волости, в том числе Задорожский сельсовет был переименован в Задорожскую волость.

Население 
Численность населения Задорожской волости по переписи населения 2002 года составила 665 жителей (по оценке на начало 2001 года — 714 жителей).

Населённые пункты 
Список населённых пунктов Задорожской волости в 1995 — 2009 гг.:
					
									
В соответствии с поправками к Закону Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» от 5 ноября 2009 года (№ 911-ОЗ) все деревни упразднённой Задорожской волости вошли в состав Карамышевской волости.

Примечания 

Упразднённые волости Псковской области
Упразднённые сельские поселения Псковской области
Сельские поселения, упразднённые в 2009 году
Упразднённые муниципальные образования Псковского района